En Pologne, Koszyce peut désigner :

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Koszyce, une gmina rurale du powiat de Proszowice,
 Koszyce, le village siège de cette gmina.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Koszyce, un village.